Strela (ryska:стрела́ rysk transkribering:strelа́ svenska: pil) kan syfta på:

 P-1 Strela eller KSSjtj Sjtjuka'' - Sovjetunionens första sjömålsrobot 1957–1977
 Strela (kran) – en kran som sitter monterad på rymdstation Mir och Pirs-modulen på Internationella rymdstationen (ISS)
 Strela (raket) – en rysk bärraket
 Strela (dator) – den första sovjetiska stordatorn
 Strela (satellit) – ett nätverk av sovjetiska/ryska kommunikationssatelliter

Luftvärnsrobotar
9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin)
9K32 Strela-2 (SA-7 Grail)
9K34 Strela-3 (SA-14 Gremlin)
9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher)

Geografi

Schweiz 

 Strela (bergstopp), Graubünden,

Tjeckien 

 Střela (vattendrag), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar